injectie (geneeskunde)
 dodelijke injectie, een middel om de doodstraf te voltrekken
 injectie (wiskunde)
 investering, ook wel financiële injectie genoemd
 gebeurtenis in een injectiemotor